Пеленг — кут між північною частиною меридіана спостерігача і вертикальною площиною, що проходить через точку спостереження і спостережуваний об'єкт.
 Пеленг — шикування кораблів (літальних апаратів) при якому всі вони розташовуються на лінії (пеленгу), що проходить під кутом до курсу зрівнювача (ведучого).
 «Пеленг» — надширококутний об'єктив, вироблюваний на БелОМО.

Топонім 
 Пеленг — острів групи островів Банггаї у Малайському архіпелазі.